Slovo komedie má několik významů:

 Komedie – literární nebo dramatický útvar
 Situační komedie – specifický druh televizní komedie
 Filmová komedie – filmový žánr
 Božská komedie – literární dílo italského básníka Danta Alighieriho
 Komedie dell'arte – druh improvizovaného divadla barokní Itálie
 Divadlo Komedie – pražské komorní divadlo
 Moderní komedie – románová trilogie anglického spisovatele Johna Galsworthyho

Externí odkazy